Лінд () — шведське топонімічне прізвище, що походить від німецького Linde, яке пов'язане з  (липа).

Відомі носії:
 Аманда Лінд (, уроджена Югансон, ;  1980) — шведська політична діячка, еколог.
 Анна Лінд (; 1957—2003) — шведський державний діяч, дипломат.
 Б'єрн Лінд (;  1978) — шведський лижник, олімпійський чемпіон (2006).
 Джеймс Лінд (; 1716—1794) — шотландький лікар і дослідник
 Емілі Елін Лінд (; 2002) — американська акторка .
 Ерік Лінд (;  1964) — шведський настільний тенісист, олімпійський медаліст (1988).
 Єнні Лінд (; 1820—1887) — шведська оперна співачка (сопрано).
 Керолайн Лінд (;  1982) — американська веслувальниця, олімпійська чемпіонка (2008, 2012).
 Нільс Лінд (; 1889—1957) — шведський двоборець та стрибун на лижах з трампліна.
 Сара Лінд (;  1982) — канадська акторка.
 Фольке Лінд (; 1913—2001) — шведський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Юха Лінд (;  1974) — фінський хокеїст, лівий нападник.

Примітки 

Топонімічні прізвища